Numele propriu Dallas se poate referi la

 Alexander J. Dallas, (1759 − 1817), ministru de finanțe american, sau la
 Dallas, Moray,  (de la care probabil toate celelalte derivă, mai puțin unele din Statele Unite și Canada)

Locuri

Australia 

 Dallas, Victoria, a suburbie de lângă Melbourne,

Canada 

 Dallas, Kamloops, cartier al orașului Kamloops, , numit după Alexander Grant Dallas
 Dallas Road, o importantă cale de acces între James Bay-Beacon Hill, cartier al orașului Victoria, , numit după Alexander Grant Dallas

Regatul Unit (United Kingdom) 

 Dallas, Moray, Scotland (de la care probabil toate celelalte derivă, mai puțin unele din Statele Unite și Canada)

Statele Unite ale Americii 

 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Dallas, statul 
 Marble Hill, (sau Dallas), statul 
respectiv
 Comitatul Dallas, statul 
 Comitatul Dallas, statul 
 Comitatul Dallas, statul 
 Comitatul Dallas, statul

Vezi și 

 Comitatul Dallas (dezambiguizare)

Alte utilizări 

Dallas se mai poate referi la mai multe localități, comitate, persoane și companii din , ale căror nume au fost derivate sau inspirate de Alexander J. Dallas.

 Dallas, serial de soap opera pentru televiziune din anii 1978 - 1983
 Dallas semiconductor,
 USS Dallas, numele unor nave americane
 Sonny Dallas, sau Frank Dallas (1931 - 2007), basist de jazz

Dezambiguizare
Nume proprii